Die weißen Rosen von Ravensberg – film del 1919 diretto da Nils Olaf Chrisander
Die weißen Rosen von Ravensberg – film del 1929 diretto da Rudolf Meinert